Sociedade anónima — forma de constituição de empresas
 Sturmabteilung — grupo paramilitar e braço armado do Partido Nazi alemão (1920-1945)
 Síndrome de Asperger — do espectro autista
 Sa (kana) — caracter japonês
 South African Airways — companhia aérea sul-africana cujo código IATA

Códigos ISO
 Austrália Meridional (South Australia) — cujo código ISO 3166-2:AU é SA
 Arábia Saudita — cujo código ISO 3166-1 é SA
 Sânscrito — língua clássica indiana cujo código ISO-639-1 é sa

Desambiguações de siglas